Divisione Nazionale 1931 può riferirsi ai seguenti tornei sportivi italiani:

 Divisione Nazionale 1931, 10º campionato italiano di hockey su pista di prima divisione
 Divisione Nazionale 1931, 2º campionato italiano di pallacanestro femminile di prima divisione
 Divisione Nazionale 1931, 11º campionato italiano di pallacanestro maschile di prima divisione